Ungersk kan syfta på:
 Ungersk ‒ tillhörande landet Ungern
 Kungariket Ungern ‒ en monarki i Centraleuropa 1000‒1918
 Demokratiska republiken Ungern ‒ en republik i Centraleuropa 1918–1919
 Ungerska rådsrepubliken ‒ en kortlivad arbetarstat som upprättades i Ungern 1919
 Kungariket Ungern (1920–1946) ‒ en monarki i Centraleuropa 1920–1946
 Andra ungerska republiken ‒ en kortlivad statsbildning i Ungern under åren efter andra världskriget 1946–1949
 Folkrepubliken Ungern ‒ kommunistisk satellitstat i östblocket 1949–1989
 Ungern ‒ en republik i Centraleuropa 1989‒
 Ungersk ‒ tillhörande språket ungerska
 Ungersk ‒ tillhörande folkslaget ungrare

Se även
 Österrike-Ungern ‒ en stat som bestod av kejsardömet Österrike och kungariket Ungern 1867–1918